El término Nikopol puede hacer referencia a:
 Níkopol, ciudad de importancia regional de Ucrania. 
 Nikópol, ciudad en el norte de Bulgaria.
 La Trilogía Nikopol, historieta de Enki Bilal.
 Nikopol: Secrets of the Immortals, videojuego.